Blaue Flagge steht für:

 Blaue Flagge (Gütezeichen), Gütezeichen an Stränden und Häfen
 Blaue Flagge, Flaggenzeichen im Motorsport, siehe Liste der Flaggenzeichen im Motorsport#Blaue Flagge
 Blauer Peter, aus dem Flaggenalphabet, Buchstabe P, der das Auslaufen des (Segel-)Schiffes in 24 Stunden ankündigt
 blaue Flagge, aus dem Flaggenalphabet, Zielflagge bei einer Regatta
 blaue Tafel, Kennung der Begegnung in der Binnenschifffahrt im Linksverkehr, siehe Rheinschifffahrt#Verkehrsregeln und Bergfahrt eines Binnenschiffes

Siehe auch:

 Blue Flag (Militärübung)